aurum (łac.) – złoto
 Aurum – album zespołu Closterkeller
 Aurum – włoski likier z Pescary
 Aurum – miasto opuszczone, w Stanach Zjednoczonych, w Nevadzie
 Aurum – miasto opuszczone, w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii